

Луперія () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Прежень.
 Луперія () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Котнарі.
 Луперія () — село у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Чолпань.

Луперія () — село у Ришканському районі.